Graham megye (Arizona)
Graham megye (Észak-Karolina)
Graham megye (Kansas)